Os justinianos seriam, segundo alguns autores , os seguidores de uma escola gnóstica que teria existido no , criada e orientada por Justino, o Gnóstico. 

Segundo Hipólito de Roma Justino propagou sua doutrina secretamente vinculando seus discípulos por juramentos solenes.

Seitas cristãs
Seitas gnósticas
Heresias cristãs segundo a Igreja Católica